Боффа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боффа, Джузеппе (1923—1998) — итальянский историк и журналист.
 Боффа, Пол (1890—1962) — мальтийский государственный деятель, премьер-министр Мальты.